«Чемпионы» () — гонконгская спортивная комедия с участием актёра Юнь Пиу. Фильм не имел успеха в прокате Гонконга и получил смешанную критику в обзорах и рецензиях.

Сюжет 
Бедный фермер, Лэй Тхон, противостоит богатому деревенскому «третьему мастеру», из-за чего вынужден бежать в Гонконг. Там он знакомится с Сиусюнем, фанатом футбола, и случайно оскорбляет известного футболиста По Вонкама (Короля). Когда футбольный клуб Лунва проводит набор в команду, двое друзей решают  туда вступить. Тем не менее, оказывается, что Король — экзаменатор и тренер команды. Тхона принимают в клуб, но только в качестве уборщика. Сиусюнь советует другу отказаться, но тот хочет остаться и часто практикуется с ним. На самом деле, Король легко готов расстаться с победой ради крупной суммы. Во время одной из игр Король посылает Тхона на поле в надежде на проигрыш своей команды, однако новый игрок приносит победу. После этого члены команды Короля избивают победителя, но парень становится знаменитым. Глава команды Саньсан нанимает Лэй Тхона и Сиусюня. Король подкупает арбитра и ставит свою ногу на победу своей команды. Лэй Тхон играет до самого конца, и матч оканчивается со счётом 3:3.

Исполнители ролей

Критика 
HKCinema.ru:  Kung Fu Movie Guide:  Far East Films:

Номинации 
3-я Гонконгская кинопремия (1985)

Основная музыкальная тема 
Музыку к песне «» (дословно — «Боец»), звучащей на протяжении фильма, написал , автором слов выступил поэт-песенник , вокал — Лэй Чунхоу.

Примечания

Ссылки 
 Официальный трейлер на официальном канале Fortune Star на YouTube
  
 «Чемпионы» на сайте  
 «Чемпионы» на сайте  

Кинокомедии Гонконга
Фильмы на кантонском языке
Фильмы Golden Harvest Company